Timbaland Presents Shock Value, или Shock Value — второй сольный студийный альбом, музыкального продюсера и рэпера Тимбалэнда, вышедший в 2007 году. Shock Value содержит большой список приглашённых исполнителей, среди них Джастин Тимберлейк, The Hives, Fall Out Boy, Кери Хилсон, Нелли Фуртадо, Мисси Эллиотт, 50 Cent, Dr. Dre, OneRepublic, Элтон Джон и Николь Шерзингер.

Бэкграунд и выпуск альбома 
Композиция «Release» появилась в игре от EA Sports Madden NFL 08., а «The Way I Are» стала саундтреком NBA Live 08. 16 апреля невыпущенная песня «Laugh at 'Em» просочилась в Интернет. Она должна была оказаться на альбоме, но не была завершена во время. Это был дуэт с Jay-Z и Джастином Тимберлейком. Теперь песня переименована в «Give It to Me» Remix. Другой неизданный трек — «I See U», в записи которого приняли участие Attitude и D.O.E., также оказался в сети.

Инструментальная версия альбома была выложена 31 июля 2007 года в iTunes Music Store.

В поддержку альбома был запущен Shock Value 2008 Tour. Тур должен был начаться в Австралии и продолжиться в Новой Зеландии, но был отложен, а затем и вовсе был отменён за день до начала.

Реакция критики 
Альбом получил смешанную реакция критики. В соответствии с Metacritic, альбом набрал 54 балла из 100.

Список композиций 
 «Oh Timbaland» (Timbaland, Attitude, Nina Simone) — 3:30
 «Give It to Me» (feat. Nelly Furtado & Justin Timberlake) — 3:54
 «Release» (feat. Justin Timberlake) (Timbaland) — 3:25
 «The Way I Are» (feat. Keri Hilson & D.O.E.) — 2:59
 «Bounce» (feat. Dr. Dre, Missy Elliott & Justin Timberlake) — 4:04
 «Come and Get Me» (feat. 50 Cent, Tony Yayo, Jim Beanz & Mira Craig) — 3:30
 «Kill Yourself» (feat. Sebastian & Attitude) — 4:06
 «Boardmeeting» (feat. Magoo) — 2:29
 «Fantasy» (feat. Money) — 4:11
 «Scream» (feat. Keri Hilson & Nicole Scherzinger) — 5:41
 «Miscommunication» (feat. Keri Hilson & Sebastian) — 3:19
 «Bombay» (feat. Amar & Jim Beanz) — 3:00
 «Throw It on Me» (feat. The Hives) — 2:10
 «Time» (feat. She Wants Revenge) — 3:58
 «One & Only» (feat. Fall Out Boy) — 4:16
 «Apologize» (Remix) (feat. OneRepublic) — 3:04
 «2 Man Show» (feat. Elton John) — 4:25
 «Hello» (feat. Keri Hilson & Attitude) [International bonus track] — 4:36
 «Come Around» (feat. M.I.A.) [International bonus track] — 3:57

Переизданное делюксовое издание 
Было выпущено переиздание альбома Shock Value, в который был добавлен второй диск с следующими треками:
 «Give It to Me» (Remix) (feat. Jay-Z & Justin Timberlake) — 3:20
 «The Way I Are» (Nephew Remix) — 3:49
 «The Way I Are» (OneRepublic Remix) — 3:33
 «The Way I Are» (Jatin’s Desi Remix) — 3:30
 «Come Around» (feat. M.I.A.) — 3:57
 «Give It to Me» (видеo) — 3:59
 «The Way I Are» (видео) — 3:33
 «Throw It on Me» (видео) — 2:47

Позиции в чартах

История выхода

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Тимбалэнда
Альбомы, спродюсированные Тимбалэндом
Альбомы Interscope Records
Альбомы, спродюсированные Danja